Museo della pesca – museo di Caslano nel distretto di Lugano

 Museo internazionale della pesca a mosca Stanislao Kuckiewicz –  museo di Castel di Sangro in provincia dell'Aquila